Валье-де-Санта-Ана ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Занимает площадь 3,7 км². Население — 1182 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 71 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Бадахоса